Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у атлетици у дворани 2021. одржано је 4. и 7. марта  у
Арени Торуњ у Торуњу (Пољска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову бранио је Ђанмарко Тамбери из Италије.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 скакача увис из 10 земаља.

  Белорусија (1)
  Белгија (1)
  Бугарска (1)
  Италија (1)
  Литванија (2)
  Мађарска (1)
  Немачка (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Финска (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" style="width:90%;"
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства у дворани 2021.
|-
| Светски рекорд у дворани 
| Хавијер Сотоимајор||
|  2,43 
|Будимпешта, Мађарска
| 4. март 1898.
|-
| Европски рекорд у дворани
 | Карло Тренхарт
 | 
| 2,42| Берлин, Немачка
| 11. фебруар 1989.
|-
| Рекорди европских првенстава| Стефан Холм
| 
| 2,40| Мадрид, Шпанија
| 6.март 1988.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне у дворани|rowspan=2| Ђанмарко Тамбери
|rowspan=2| 
|rowspan=2| 2,35|rowspan=2| Анкона, Италија
|rowspan=2| 21. фебруар 2021.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне у дворани|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства у дворани 2021.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне у дворани|rowspan=2| Максим Недосеков
|rowspan=2|
|rowspan=2|  2,37 |rowspan=2| Торуњ, Пољска
|rowspan=2| 7. март 2021.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне у дворани|}

 Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку увис у дворани 2021. године пре почетка првенства (3. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) Светска ранг листа (World Athletics). Прибављено 18.3.2021.

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Ђанмарко Тамбери ||  || 2,35 || 21. фебруар || 1. СРЛ
|-
|rowspan= 2|2.|| Максим Недoсеков ||  || 2,34 || 17. фебруар || 2. СРЛ   
|-
| Андриј Проценко||  || 2,34 || 17. фебруар || 2. СРЛ
|-
| 4. || Михаил Акименко || || 2,31 || 24. јануар || 5.  СРЛ
|-
| 5. || Данил Циплаков ||  || 2,29 || 24. јануар || 7. СРЛ
|-
|rowspan=5| 6. || Матеус Прзибилко ||  || 2,28 || 2. фебруар || 8. СРЛ
|-
| Дмитро Никитин || || 2,28 || 5. фебруар || 8 СРЛ 
|-
| Олег Дорошчук ||  || 2,28 || 11. фебруар || 8.  СРЛ
|-
| Томас Кармои ||  || 2,28 || 13. фебруар || 8. СРЛ
|-
|Јонас Вагнер ||  || 2,28 || 21. фебруар||8. СРЛ
|-
| 14. || Адријус Глебаускас ||  || 2,27 || 8. фебруар || 14. СРЛ
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>''

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 14 скакача увис такмичило се у једној групи 4. јула. Квалификациона норма за финале износила је 2,28 м  метара (КВ), коју није прескочио ниједан финалиста, јер је висину 2,21 м прескочило  само 8 који су се аутоматски пласирали у финале (кв).

Финале 
Финале је одржано 7. марта 2021. године у 11:25.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 36. Европског првенства у дворани 1970—2021.

Биланс медаља, екипно

Вишеструки освајачи медаља у скоку увис 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани